Кондитерская фабрика «Золотой ключик» работает на рынке с 2000 года и входит в число ведущих производителей кондитерских изделий России. Фабрика входит в группу компаний «Лаком». Компания является первым в России производителем мягкого печенья с крупными натуральными наполнителями и вафель с начинкой пралине с кусочками фруктов, ягод, орехов, шоколада. Продукция выпускается под торговыми марками «Буратино», «Мальвина», «Шарманщик Карло», «Театр Карабаса», «Лиса Алиса», «Кот Базилио».

Производственная мощность по сахарному печенью — до 30 тыс. тонн в год.

Достижения и награды 
 2003 год — победитель номинации «Лучший дебют», выставка «World Food Moscow»
 2005 год — ГРАН-ПРИ конкурса «Продукт-года», выставка «World Food Moscow»
 2003 год — победитель конкурса «Продукт-года», выставка «World Food Moscow»
 2005 год — лучшее мучное кондитерское изделие, выставка «Бакалейный бизнес»
 2006 год — золотая медаль в конкурсе «Лучший продукт», выставка «Продэкспо»
 2007 год — золотая медаль в конкурсе «Продукт года», выставка «World Food Moscow»
 2008 год — «Лучший продукт», «Продэкспо-2008»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Кондитерские предприятия России
Предприятия Санкт-Петербурга